Ceracis är ett släkte av skalbaggar. Ceracis ingår i familjen trädsvampborrare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trädsvampborrare
Ceracis